Tri sestre (drama), drama Antona Čehova
 Tri sestre (1966), američki film, adaptacija drame
 Tri sestre (1970), britanski film, adaptacija drame
 Tri sestre (1994), ruski film, adaptacija drame
 Sestre (2005), američki film, adaptacija drame
 Tri sestre (TV serija), američka TV serija
 Tri sestre (bajka), talijanska bajka